Sosa sapera puede referirse a:
El nombre común de la planta Frankenia corymbosa; o
El nombre común de la planta Frankenia laevis.